Andrés Hurtado puede referirse a las siguientes personas:

 Andrés Hurtado, noble español, Virrey del Perú
 Andrés Hurtado, presentador televisivo peruano.
 Andrés Hurtado, periodista colombiano.